Teluk Haur – wieś w kabupatenie Tapin, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Teluk Haur – wieś w kabupatenie Hulu Sungai Utara, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji